Сан Антолин има више значења:

 Сан Антолин (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Гресија, Сан Антолин (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику